Speedway bezeichnet:
 Speedway (Bahnsport), Motorradrennsport auf Ovalbahnen
 Speedway, Autorennstrecke mit überhöhten Kurven; siehe Ovalkurs
 Speedway (Indiana), Stadt in den USA
 Speedway (1968), US-amerikanischer Musikfilm, 1968
 Speedway Motors, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Gas Engine & Power Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Speedway
 Speedway, Individualverkehrskonzept für Elektrofahrzeuge; siehe Speedway (Verkehrskonzept)